Erik Cohen ist der Name folgender Personen:

* Erik Cohen (Soziologe) (1951–2014), israelischer Soziologe 
 Erik Cohen, ein Künstlername von Daniel Geiger, deutscher Sänger